El término ablación puede referirse a:

En humanos:
 En medicina, ablación es la extirpación de un órgano o de un tejido, mediante una intervención quirúrgica, o por medios físicos o compuestos químicos. 
 La ablación de clítoris escisión, remoción o circuncisión genital femenina y es formalmente conocida como mutilación genital femenina.

En geología:
 En geología, la ablación es la erosión provocada sobre un relieve debido a la actividad de procesos físicos o químicos.
 Ablación continental es el fenómeno consistente en la desaparición de un terreno, a veces de un espesor considerable, por efecto de determinados factores.
 Ablación glaciar es la pérdida de masa de un glaciar por fusión, sublimación o rotura de icebergs.

En física:
 La ablación láser es una técnica para quitar o extraer el material de la superficie de un sólido o de un líquido mediante la irradiación de este con un rayo láser.

Teoría sobre la basura en el espacio:
 La cascada de ablación o síndrome de Kessler, es un escenario propuesto por Donald J. Kessler (consultor de la NASA), en el cual el volumen de basura espacial en órbita terrestre baja sería tan alto que los objetos en órbita serían impactados con frecuencia por la basura, creándose así aún más basura y un mayor riesgo de otros impactos sobre otros objetos.